Penzenreuth ist der Ortsname von

 Penzenreuth (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Penzenreuth (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern